Goulds ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Goulds (Florida)
 Goulds (New York)

in Kanada:
 Goulds (St. John's), Stadtteil von St. John's, Neufundland